Feme bezeichnet:

 Feme, Begriff (verwendet für die Gerichtsbarkeit der Femegerichte und die von diesen verhängten Strafen)
 Feme (Roman), Roman von Vicki Baum
 Feme (1927), Stummfilmdrama von Richard Oswald aus dem Jahr 1927